Die US Open 2006 fanden vom 12. bis 16. November 2006 in Boston, Massachusetts, in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2006/07 und mit 77.500 US-Dollar dotiert.
 
Titelverteidiger war Lee Beachill, der in diesem Jahr das Viertelfinale erreichte. Im Endspiel traf Grégory Gaultier auf Amr Shabana, den er mit 11:5, 7:11, 11:4 und 11:9 besiegte. Dies war Gaultiers erster Gesamtsieg bei den US Open.
 
Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, davon waren acht Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die 16 besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Omar Elborolossy einen Startplatz im Hauptfeld.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse der Herren auf squashinfo.com (englisch)
 Ergebnisse der Damen auf squashinfo.com (englisch)
 

PSA World Tour 2006/07
WSA World Tour 2006/07
2006
Squashturnier in Boston